

Марікопа — місто, штат Аризона
 Марікопа — місто, штат Каліфорнія